Fougeré ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Fougeré (Maine-et-Loire), ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Fougeré (Vendée), Gemeinde im Département Vendée

Siehe auch:
 Fougère